Dalgety steht für:

 Dalgety (Familienname)
 Dalgety (New South Wales), Australien
 Dalgety Bay, Fife, Schottland
 Dalgety (Parish)
 Dalgety plc